Gallocresta puede referirse a:

 el nombre común de la planta Salvia pratensis; o
 el nombre común de la planta Salvia verbenaca.